De 1ste editie van de Cyprus Women's Cup, een vrouwenvoetbaltoernooi voor landenteams, begon op 5 maart 2008 en eindigde op 12 maart 2008. Er waren twee poules van drie landen. Canada en de Verenigde Staten onder 20 werden de groepswinnaars en speelden de finale tegen elkaar. Canada won de finale met 3-2.

Deelnemers
Aan de 1ste Cyprus Women's Cup namen de volgende landen deel:
  (nr. 9 op de FIFA-vrouwenranglijst december 20071)
  (nr. 11)
  (nr. 15)
  (nr. 18)
  (nr. 26)
  onder 20

De wedstrijden tegen het elftal van de Verenigde Staten onder 20 tellen niet als officiële interland.

1 Ranking voorafgaand aan het toernooi

Wedstrijden
Alle tijden zijn in de lokale tijd (UTC+2)

Niet-toernooi wedstrijden
Wanneer teams geen wedstrijd op een wedstrijddag hebben staan, werken ze een zogenaamde out-of-tournament wedstrijd af tegen een team uit de andere poule dat op dat moment ook geen tegenstander heeft.

1e ronde

Poule A

Poule B

Finales

Vijfde plaats

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking

Topscorers

2008
Voetbal in 2008